В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Лесті Аллен здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Гана Мандлікова (фінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)

 Регіна Маршикова (1-ше коло)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Сью Баркер (2-ге коло)
 Джоанн Расселл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981